Malmövägen kan beteckna:
Malmövägen, Stockholm – en huvudgata i Björkhagen, en stadsdel i Skarpnäcks stadsdelsområde
Malmövägen, Lund – en väg i södra Lund
Malmövägen – en väg i Svedala kommun (se Sallerupsvägen)